Cyclograpsus är ett släkte av kräftdjur. Cyclograpsus ingår i familjen Varunidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Cyclograpsus